Callenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Carli Callenbach (1809–1875), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Ernest Callenbach (1929–2012), US-amerikanischer Schriftsteller, Journalist und emeritierter Universitätslehrer
 Franz Callenbach S.J. (1663–1743), jesuitischer Autor satirischer Schuldramen der Barockzeit
 Johann Heinrich Callenbach (1694–1760), deutscher Philosoph und Theologe
 Peter Callenbach (* 1962), niederländischer Baseballspieler

 Callenbach (Familie), französische Adelsfamilie

Siehe auch: 
Callbach
Kallenbach
Kahlenbach